Gunung Tua (Tanah Pinem), een plaats in Indonesië
Gunung Tua (Tugala Oyo), een plaats in Indonesië
Gunung Tua (Sosa), een plaats in Indonesië